Haagský kongres je název dvou událostí:
 Haagský kongres (1872) – kongres První internacionály
 Haagský kongres (1948) – kongres o evropské integraci, kterému předsedal Winston Churchill